Wonderful est un mot anglais signifiant « formidable ». Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe de dream pop formé à  () en 1999.

Album 

 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson issue de la comédie musicale  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi